Stephen Rice – giurista irlandese (1637-1715)
Stephen O. Rice – ingegnere statunitense (1907-1986)
Stephen Rice – giornalista australiano (1957-vivente)
Stephen Rice – calciatore irlandese (1984-vivente)